Die große Masche steht für:

 Die große Masche (1955), amerikanischer Film von Fred F. Sears 
 Die große Masche (1972), französisch-italienischer Film von Jean Yanne